Die Muse steht für:

 Die Muse (Originaltitel The Muse), US-amerikanischer Film von Albert Brooks (1999)

 Zeitschriften
 Die Muse, Zeitschrift, herausgegeben von Wilhelm Gottlieb Becker, Leipzig (1775–1776)
 Die Muse. Monatsschrift für Freunde der Poesie und der mit ihr verschwisterten Künste, herausgegeben von Johann Friedrich Kind, Leipzig (1821–1822)
 Die Muse. Blätter für ernste und heitere Unterhaltung, herausgegeben von Karl Ferdinand Dräxler, Darmstadt (1853–1857)

 Siehe auch
 Muse (Begriffsklärung)
 Musse
 Muße